Sagaidac se poate referi la:

Localități din Republica Moldova
 Sagaidac – localitate centru de comună din raionul Cimișlia.
 Sagaidac – sat din cadrul comunei Bălțata din raionul Criuleni.
 Sagaidacul de Sus – localitate din cadrul comunei Bălțata din raionul Criuleni.
 Sagaidacul Nou – localitate din cadrul comunei Porumbrei din raionul Cimișlia.

Localitate din Ucraina
Sagaidac, Ocna Roșie – sat din cadrul comunei Topală din raionul Ocna Roșie, regiunea Odesa.

Localități omonime din Republica Moldova